Tali kan syfta på följande platser:

Estland 

 Tali, Estland, ort,

Finland 

 Tali, stadsdel och grönområde i västra Helsingfors,

Ryssland 

 Tali, finska namet för Paltsevo i Leningrad Oblast, på karelska näset, platsen för slaget vid Tali-Ihantala

Robotskapade Estlandförgreningar
Robotskapade Finlandförgreningar